Maria Amalia (26. februar 1746–18. juni 1804) var en østrigsk ærkehertuginde, der var hertuginde af Parma fra 1769 til 1802 som ægtefælle til hertug Ferdinand 1. af Parma. 

Maria Amalia var datter af Maria Theresia af Østrig og den Tysk-romerske kejser Frans 1. Stefan. Hun var dermed storesøster til dronning Marie Antoinette af Frankrig, som hun havde et tæt forhold til livet igennem. I 1769 blev hun hertuginde af Parma, da hun blev gift med hertug Ferdinand 1. af Parma. I 1802, kort efter sin mands død, blev hun bortvist fra Parma og rejste til Prag, hvor hun døde i 1804. Hun ligger begravet i Sankt Vitus-katedralen i Prags borg.

Anetavle 

</center>

Eksterne henvisninger 

Huset Habsburg-Lothringen
Østrigere i 1700-tallet
Personer fra Wien
Ærkehertuginder af Østrig